Sam Roberts (ur. 1974) – kanadyjski muzyk
 Sam Roberts (ur. 1984) – kanadyjski hokeista
 Sam Roberts – amerykański radiowiec i osobowość medialna, związany z wrestlingiem